«Can You Feel My Heart» () — четвёртый сингл британской рок-группы Bring Me the Horizon с альбома Sempiternal. Текст написан вокалистом Оливером Сайксом, ритм-гитаристом Ли Малиа () и клавишником Джорданом Фишом (). Продюсером выступил Терри Дэйт. Сингл вышел 8 октября 2013 года и занял 5-ю строчку в чарте UK Rock & Metal Singles Chart.

Продвижение 
Сингл был выпущен последним на четвёртом альбоме группы Sempiternal, одновременно были выпущены ремиксы Enter Shikari и диджея Jakwob. Песня была включена в первый концертный альбом  (2015) и второй концертный альбом . В июне 2014 года песня была анонсирована как официальный саундтрек игры EA Sports UFC.

Текст 
«Can You Feel My Heart» стала одной из первых песен, написанных совместно с клавишником Джорданом Фишом (до его официального представления как участника группы). В интервью журналу  бас-гитарист Мэтт Кин () сказал: «Во время написания текста к этой песне, мы впервые осознали его [Фиша] влияние к написанию текстов, что сказалось на Sempiternal в целом».

Вокалист Оливер Сайкс подтвердил Metal Hammer, что «это была первая песня, в которой Джордан принял активное участие, и как вы можете услышать она получилась тяжёлой». Текст написал Сайкс, отметив, что песня «признании того, что у вас есть проблема, признании того, что что-то не так». Alternative Press описала «Can You Feel My Heart» как эмо песню. Музыкальный критик Майкл Хонен в статье для  отметил, что «песня имеет в себе черты электронной и хард-рок музыки».

Музыкальное видео 
Музыкальный клип снял режиссёр Ричард Сидуэлл () и Алистер Легранд (), съёмки прошли в городе Лос-Анджелесе, Калифорния. The Guardian назвала клип «достаточно пафосным для самой песни». Эми Сциаретто () из Noisecreep добавила, что «люди в масках проводят опыты на молодом мужчине, извлекая что-то из его желудка». В апреле 2015 года, сайт Kerrang! поставил клип на 5-е место в списке «Лучших клипов Bring Me the Horizon».

На видеохостинге YouTube (по данным на февраль 2023 года) клип собрал более 155 миллионов просмотров.

Трек-лист

Критика 
Большинство музыкальных критиков отметили песню как «визитную карточку альбома, в частности, из-за наличия клавиш Джордана Фиша». Дин Браун из PopMatters заключил, что «отдельные клавиши, звучащие на альбоме There Is a Hell, Believe Me I’ve Seen It. There Is a Heaven, Let’s Keep It a Secret, органично включены в песню». Рецензенты AllMusic, Alternative Press и Exclaim! описали песню как «изюминку альбома». Дом Лоусон из The Guardian раскритиковал сингл за «хаотичность синтезаторов и развязного дабстепа».

«Can You Feel My Heart» вошла на втором месте списка Alternative Press «Лучших песен Bring Me the Horizon», в мае 2014 года журнал Loudwire поставил её на 6-е место. В 2019 году Billboard поставил песню на восьмое место в истории группы. В 2022 году Kerrang! поставила песню на 6-е место в своём списке лучших.

В массовой культуре 

В начале 2021 года, на платформе TikTok завирусился ремикс песни, который пользователи использовали для видео. Песня также стала частью нескольких интернет-мемов, наиболее известным из которых стал Гигачад, прообразом которого послужил российский бодибилдер Эрнест Халимов. Благодаря этому песня заняла первое место в чарте Billboard Hard Rock Streaming Songs и стала первой песней из двухтысячных, достигшей такого высокого места в рейтинге, созданном в 2020 году.

Примечания

Ссылки 

 

Синглы 2013 года
Песни Bring Me the Horizon
Синглы Sony Music Entertainment
Синглы RCA Records